Ел Хокоте има више значења:

 Ел Хокоте (Чијапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хокоте (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хокоте (Мазапа де Мадеро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хокоте, Охо де Агва (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику